Georgi Andonov – calciatore bulgaro
 Ivajlo Andonov – ex calciatore bulgaro
 Metodi Andonov – regista bulgaro

Pagine correlate
 Andonova